Лос Окалес има више значења:

 Лос Окалес (Мануел Добладо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Окалес, Трино Лопез Рамирез (Ла Пиједад), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику